La voz humana puede referirse a:

La voz humana, monólogo teatral de Jean Cocteau.
La voz humana, ópera de Francis Poulenc basada en el monólogo homónimo.
La voz humana, cortometraje del 2020 basado en el monólogo homónimo.

Jean Cocteau